Анто́нио Ка́рлос Ко́ста Гонса́лвес (), известный как Тонья́о (; 23 февраля 1969, Сан-Паулу) — бразильский футболист, защитник.

Занимался футболом в школе «Пекенинос до Жокей» из Сан-Паулу.

Лучшие годы Тоньяо прошли в «Палмейрасе», вместе с которым он дважды стал чемпионом Бразилии, играя бок о бок с Роберто Карлосом и Ривалдо. В команду попал благодаря известному в прошлом защитнику Минуке. За «Палмейрас» сыграл 157 матчей и забил 4 гола. В 1998 году выступал за тульский «Арсенал». По некоторым данным, с зарплатой $25000 в месяц был самым высокооплачиваемым футболистом российского первого дивизиона.

В настоящее время он работает в футбольной школе Meninos da Vila и в автомобильном бизнесе.

Достижения 
 Палмейрас
 Победитель Лиги Паулиста (3): 1993, 1994, 1996
 Победитель турнира Рио-Сан-Паулу (1): 1993
 Чемпион Бразилии (2): 1993, 1994

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте footballzz.com 
 Фотогалерея на сайте Gazeta Press
 
 ТОНЬЯО: «Собирался в „Бенфику“, но оказался в „Арсенале“»
 Tonhão - Que fim levou? - Terceiro Tempo

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Палмейрас»
Игроки ФК «Араша»
Игроки ФК «Насьонал» Сан-Паулу
Игроки ФК «Атлетико Паранаэнсе»
Игроки ФК «Интернасьонал»
Игроки ФК «Интернасьонал» Лимейра
Игроки ФК «Гояс»
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Америка» Сан-Жозе-ду-Риу-Прету
Игроки ФК «Сересо Осака»
Игроки ФК «Гуаратингета»